Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Daniel Vacek 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Magnus Larsson (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (campione)

 Henrik Holn (primo turno)
 Thomas Enqvist (primo turno)
 Brett Steven (primo turno)
 Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1994
ATP Tour 1994